Fresno (parola spagnola per frassino) può essere riferito a:

Geografia 
 Colombia
 Fresno, comune nel Dipartimento di Tolima

 Spagna
 Fresno, città fantasma a Nidáliga, Valle de Sedano, Burgos
 Aldea del Fresno, Madrid
 Fresno de la Vega, Ribera del Esla, León
 Fresno el Viejo, Tierra del Vino, Valladolid

 Stati Uniti
 Fresno – capoluogo della contea di Fresno in California
 Fresno (Ohio)
 Fresno – census-designated place situato nella contea di Fort Bend, nel Texas

Cinema e televisione
Fresno – miniserie televisiva statunitense del 1986
Fresno – film del 2015 diretto da Jamie Babbit

Guerra 
 USS Fresno (CL-121), incrociatore leggero della United States Navy
 USS Fresno (LST-1182), nave da sbarco per mezzi corazzati Classe Newport della United States Navy.

Altro 
 Fresno – mossa di danza hip hop, inventata a Fresno (California)
Fresno – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum
Fresno – gruppo musical brasiliano